Il doppio del Mercedes Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Joshua Eagle e David Rikl erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomáš Cibulec e Pavel Vízner hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–4 Evgenij Kafel'nikov e Kevin Ullyett.

Teste di serie
 Maks Mirny /  Jared Palmer (semifinali)
 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Kevin Ullyett (finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2003
ATP Tour 2003